Podstawowe znaczenie:
 Herrenchiemsee (Herreninsel) – wyspa na jeziorze Chiemsee

Nazwą Herrenchiemsee określa się też znajdujące się na wyspie zabytki:
 klasztor Herrenchiemsee 
 pałac Herrenchiemsee